Escuela de Salamanca puede hacer referencia a:

 la Escuela de Salamanca, renacimiento del pensamiento en diversas áreas a raíz de la labor de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca;
 la escuela literaria salmantina del siglo XVI; o
 la escuela literaria salmantina del siglo XVIII.